Текпатан има више значења:

 Општина Текпатан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Текпатан (Текпатан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику